Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Juan Gisbert Sr. e Manuel Orantes che hanno battuto in finale Jürgen Fassbender e Hans-Jürgen Pohmann che si sono ritirati sul punteggio di 1-6, 6-3, 6-2, 2-3.

Teste di serie
 Juan Gisbert Sr. /  Manuel Orantes (campioni)
 Jürgen Fassbender /  Hans-Jürgen Pohmann (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 1976